Ботнарюк — фамилия.

 Ботнарюк, Вадим Маркович (1953—2008) — генеральный директор Российской Фонографической Ассоциации (2004—2008).
 Ботнарюк, Татьяна Владимировна (род. 1967) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии с 2009 года, член бюро партии «Возрождение».